Villa Corsini può essere
Villa Corsini ad Albano Laziale (RM)
Villa Corsini a Castello nei pressi di Firenze
Villa Corsini a Mezzomonte nei pressi di Impruneta (FI)
Villa Corsini a Roma
Villa Le Corti a San Casciano in Val di Pesa (FI)
Villa di Spedaletto a Lajatico (PI)